ИЖ-32:
 ИЖ-32 — советская и российская пневматическая винтовка разработки Ижевского механического завода
 ИЖ-32-Э — российская изолировочная машина производства завода «Пензтекстильмаш»